Alajuela peut faire référence à :
 Alajuela, ville du Costa Rica ;
 Alajuela, canton ;
 Alajuela, province.